Anthomastus är ett släkte av koralldjur. Anthomastus ingår i familjen läderkoraller. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Läderkoraller
Anthomastus